Lubcz kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Ljubtja (ort), Hrodnas voblast,

Polen 

 Lubcz (ort i Polen), Kujavien-Pommerns vojvodskap, Powiat żniński, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Belarusförgreningar